Asola ist der Name
 eines Ortes in der italienischen Region Lombardei, siehe Asola (Lombardei)
 des italienischen Komponisten Giovanni Matteo Asola